susceptibiliteit van een materiaal of substantie drukt in het algemeen de mate uit waarin dit reageert op een veld.
 magnetische susceptibiliteit is de graad van magnetisatie van een materiaal als gevolg van een magnetisch veld
 elektrische susceptibiliteit van een diëlektrisch materiaal is een maat hoe snel het polariseert als gevolg van een elektrisch veld